Azione diretta – termine di attivismo politico
 Azione diretta – azione che spetta al portatore del titolo di credito nei confronti dell'emittente il titolo
 Azione diretta –  tecnica politico-militare